

Presentación previa 
Yoshihito Nishioka fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Akira Santillan derrotó en la final a Ramkumar Ramanathan.

Cabezas de serie 

  Tennys Sandgren (Cuartos de final)
  Taylor Fritz (Segunda ronda)
  Dennis Novikov (Primera ronda)
  Marco Chiudinelli (Primera ronda)

<ol start=5>
  Ramkumar Ramanathan ''(Finalista)
  Michael Mmoh ''(Segunda ronda)
  Mitchell Krueger ''(Segunda ronda)
  Denis Kudla ''(Primera ronda)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Winnetka 2017